Bill Ashurst ist der Name folgender Personen:

* Bill Ashurst (Fußballspieler) (William Ashurst; 1894–1947), englischer Fußballspieler
 Bill Ashurst (Rugbyspieler) (William Frank Ashurst; 1948–2022), englischer Rugby-League-Spieler